Savage Landor pode se referir a:
 Walter Savage Landor, escritor e poeta inglês
 Arnold Henry Savage Landor, pintor italiano

Desambiguação